Доброхотовка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России. Входит в состав Печерского сельского поселения. Население — 9 жителей (2007 год). 
 
Расположена в юго-западной части области в 15 км к юго-востоку от Хиславичей, в 16 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Трахотинка. В 16 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Стодолище на линии Смоленск — Рославль.

История 

Отмечена на планах 1780-1790 годов .

В 1859 году деревня с 12 дворами и 104 жителями..

В 1926 году в деревне 48 дворов .

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

В 1978 году входила в Комаровский сельсовет .

Примечания 

Населённые пункты Хиславичского района